Cognome italiano. Viene riconosciuta, in special modo a Milano, come gli Eustachi la famiglia pavese del periodo Visconteo-Sforzesco (XV secolo) di Pasino Eustachi, capitano dei navigli e comandante della flotta viscontea:
Pasino Eustachi, padre
Giovanni Eustachi, figlio primogenito premorto al padre
Bernardo Eustachi, figlio minore
Antonio Eustachi, figlio secondogenito
Pietro Pasino Eustachi, figlio quartogenito di Antonio e quindi nipote di Pasino

Altre persone 
Bartolomeo Eustachi, anatomista marchigiano del XVI secolo
Antonello Eustachi, vescovo di Lesina del XVI secolo
Pietro Paolo Eustachi, vescovo di Boiano del XVII secolo

Edifici storici 
Casa degli Eustachi, abitazione del XV secolo in Pavia

Note